Альберт Хазарович Шагиев (; , Ишимбай) — башкирский певец, артист-вокалист Стерлитамакского театрально‑концертного объединения. Заслуженный и народный артист Республики Башкортостан. Артист Башкирской эстрадно-фольклорной группы «Ашкадар».

Альберт Шагиев в совершенстве владеет народным стилем исполнения протяжных башкирских народных песен «узун-кюй», что и является основным показателем его творчества.

Биография 
В 1977 году начал работать на различных предприятиях и учреждениях Ишимбая. В 1995 году стал солистом Стерлитамакской филармонии, а в 2000 году — артистом Стерлитамакского башкирского драматического театра. С 2013 года артист-вокалист Стерлитамакского театрально‑концертного объединения.

Достижения 
 Лауреат конкурса «Дуҫлыҡ йыры» (1995 г.)
 Лауреат конкурса «Һандуғас моңо» (1986 г.)

Награды и звания 
 Почётное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан» (1998 г.)
 Почётное звание «Народный артист Республики Башкортостан» (2008 г.)
 Почётная грамота Министерства культуры РБ (2010, 2019 гг.)
 Ветеран труда (2017 г.)
 Почётная грамота Исполкома МСОО «Всемирного курултая (конгресс) башкир»
 Почётная грамота Российского профсоюза работников культуры (г. Москва, 2019 г.)
 Благодарность председателя госсобрания — курултая РБ (2019 г.)
 Медаль «100 лет образования РБ» (2019 г.)
 Орден Салавата Юлаева (2020 г.)

Литература 
 ШАГИЕВ Альберт Хазарович // Башкирская энциклопедия

Примечания 

Певцы и певицы на башкирском языке